Yeniyurt ist der Name mehrerer Ort in der Türkei.

 Yeniyurt (Dörtyol), ehemalige Gemeinde im Bezirk Dörtyol der Provinz Hatay

 Yeniyurt (Erdemli), ehemaliges Dorf im Bezirk Erdemli der Provinz Mersin
 Yeniyurt (Kaynaşlı), Dorf im Bezirk Kaynaşlı der Provinz Düzce
 Yeniyurt (Polateli), Dorf im Bezirk Polateli der Provinz Kilis
 Yeniyurt (Refahiye), Dorf im Bezirk Refahiye der Provinz Erzincan

 Yeniyurt Kalesi, eine Festungsruine im Bezirk Erdemli der Provinz Mersin